Der Paddy Power World Grand Prix 2003 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 20. bis zum 26. Oktober 2003 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum dritten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der das Turnier erneut, zum insgesamt fünften Mal, gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 13 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 76.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 6.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2003
Dartveranstaltung 2003
Dartwettbewerb in Dublin